Luckau - város Németországban, Alsó-Szászországban
Luckau - város Németországban, Brandenburg tartományban